Nicholas é o nome de dois condados dos Estados Unidos da América:

 Condado de Nicholas (Kentucky)
 Condado de Nicholas (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos